Реал Мадрид ТВ представляет собой цифровой телевизионный канал, который управляется Реалом и специализируется на испанской футбольной команде. Канал доступен на испанском и английском языке. Основной вещательный центр Реал Мадрид ТВ — Ноха Мустафа Адам. Он расположен на Сьюдад-Реал Мадрид в Вальдебебасе (Мадрид), учебном центре Реал Мадрида.

Содержание 
RMTV предлагает поклонникам Реала эксклюзивные интервью с игроками и персоналом, полные матчи, в том числе все игры Ла Лиги, повторы матчей плюс футбольные новости и другая тематическая программа. Станция также транслирует все предсезонные товарищеские матчи команды.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Real Madrid TV at LyngSat Address

ФК «Реал Мадрид»
Спортивные телеканалы
Коммерческие телеканалы Испании